Сезон Высшей лиги КВН 2001 года — 15-й сезон с возрождения телевизионного КВН в 1986 году.

В 2001 году КВН отмечал своё 40-летие, и весь сезон было решено посвятить этому юбилею. Так же, как сезон 1996 года, он получил название «Сезон праздников».

В сезон изначально пригласили 15 команд, но позже уровень подготовки трёх команд был признан недостаточным, и им было предложено принять участие в качестве «гостей игры». Этими командами оказались «Казахстанский проект», ТГУ и «Харьковские менты». Только казахстанская команда смогла приехать на игру и сыграть не только приветствие, но и разминку. Тбилисская команда отказалась от участия, а харьковчане не смогли приехать из-за отказа спонсора. Очередным нововведением сезона была возможность добрать в четвертьфинал до двух команд, неудачно выступивших в играх 1/8-й финала. В последующих сезонах доборы уже станут неотъемлемой частью первых игр сезона, и иногда в них будут участвовать телезрители.

В сезоне Высшей лиги 2001 приняли участие 12 команд, среди них «Утомлённые солнцем» и «УЕздный город», успешно выступившие в сезоне 2000. На второй сезон вернулись чемпионы 1999 года, команда БГУ. После долгого отсутствия, в Высшей лиге снова появилась команда из Москвы. Также, в этом сезоне играла новая сибирская команда — «Сибирские сибиряки», объединившая КВНщиков разных команд — от уже отыгравших «ветеранов» из НГУ (Александр Пушной), «Детей лейтенанта Шмидта» (Григорий Малыгин, Пётр Винс, Дмитрий Никулин) и «Иркутских декабристов», до КВНщиков, которые появятся в Высшей лиге в последующих сезонах в составах команд «Левый берег» (Алексей Екс) и «МаксимуМ» (Михаил Башкатов, Андрей Минин).

Второй сезон подряд на полуфинальном этапе проиграли команды «УЕздный город» и «Дети лейтенанта Шмидта» (на этот раз в составе вышеупомянутых «Сибирских сибиряков»), а в финале встретились «Утомлённые солнцем» и БГУ. Сочинской команде вновь не удалось выиграть главную игру сезона, а минчане стали первыми чемпионами XXI века, а также последними, на данный момент, двукратными чемпионами Высшей лиги КВН.

Состав 
В сезон Высшей лиги 2001 были приглашены двенадцать команд:

 Сборная Москвы «МАМИ» (Москва) — чемпионы Евролиги, выступали под названием «МАМИ»
 Три толстяка (Хмельницкий) — полуфиналисты Открытой украинской лиги
 ЧП (Минск) — чемпионы Открытой украинской лиги
 Валеон Дассон (Пенза) — чемпионы Первой лиги
 Сибирские сибиряки (Новосибирск) — сборная команд КВН Сибири
 Ва-Банкъ (Луганск) — второй сезон в Высшей лиге
 Сборная Владивостока (Владивосток) — второй сезон в Высшей лиге
 95-й квартал (Кривой Рог) — второй сезон в Высшей лиге, финалисты Открытой украинской лиги
 УЕздный город (Магнитогорск — Челябинск) — второй сезон в Высшей лиге
 Утомлённые солнцем (Сочи) — третий сезон в Высшей лиге
 Четыре татарина (Казань) — второй сезон в Высшей лиге
 БГУ (Минск) — второй сезон в Высшей лиге

Чемпионом сезона второй раз стала команда КВН БГУ.

Игры

⅛ финала 
Первая ⅛ финала
 Дата игры: 2 марта
 Тема игры: Праздник открытий
 Команды: Валеон Дассон (Пенза), Три толстяка (Хмельницкий), УЕздный город (Магнитогорск — Челябинск), БГУ (Минск)
 Жюри: Леонид Ярмольник, Максим Галкин, Игорь Верник, Константин Эрнст, Антон Комолов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («Кто на новенького?»), Разминка («Открытие века»), Музыкальный конкурс («Ещё раз про любовь»)

Результат игры:
 УЕздный город
 БГУ
 Три толстяка
 Валеон Дассон

 На разминке от команды «Три толстяка» прозвучал вопрос о таланте Дональда Дака, который открыл в себе фронтмен команды, Жора (Вадим Мичковский). Мичковскому пришлось несколько раз повторить вопрос, и спеть песню «В лесу родилась ёлочка» голосом утки.
 На этой игре БГУ показали музыкальный конкурс о репетиции концерта в честь Восьмого марта.
 «УЕздный город» на этой игре показали музыкальный конкурс о новой невесте Жени (номер с байкерами).
 В качестве гостей игры выступила команда КВН «Казахстанский проект» (Алматы — Караганда). Она сыграла приветствие и поучаствовала в разминке.

Вторая ⅛ финала
 Дата игры: 17 марта
 Тема игры: Праздник новостей
 Команды: Ва-Банкъ (Луганск), Сборная Владивостока (Владивосток), 95-й квартал (Кривой Рог), Сибирские сибиряки (Новосибирск)
 Жюри: Леонид Ярмольник, Сергей Шолохов, Игорь Верник, Константин Эрнст, Леонид Парфёнов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («А что у вас?»), Разминка («Новости и комментарии»), Музыкальный конкурс («Новое время — новые песни»)

Результат игры:
 Сибирские сибиряки
 Сборная Владивостока
 95-й квартал
 Ва-Банкъ

 На этой игре Владивосток показал музыкальный конкурс «Новые гардемарины».
 «Сибирские сибиряки» на этой игре показали музыкальный конкурс об открытии сезона КВН в селе Ангасолка.

Третья ⅛ финала
 Дата игры: 31 марта
 Тема игры: Праздник непослушания
 Команды: МАМИ (Москва), ЧП (Минск), Четыре татарина (Казань), Утомлённые солнцем (Сочи)
 Жюри: Андрей Макаревич, Александр Стриженов, Игорь Угольников, Леонид Парфёнов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («Праздник непослушания»), Разминка («Желание пошутить»), Музыкальный конкурс («Озорные частушки»)

Результат игры:
 ЧП
 МАМИ
 Утомлённые солнцем
 Четыре татарина

 Финалисты Высшей лиги «Утомлённые солнцем» (2000) и «Четыре татарина» (1998) проиграли дебютантам.
 На этой игре МАМИ показали музыкальный конкурс про панков.

По окончании третьей 1/8-й финала члены жюри добрали в четвертьфинал проигравших в этой игре — команды Утомлённые солнцем и Четыре татарина.

Четвертьфиналы 
Первый четвертьфинал
Дата игры: 19 мая
 Тема игры: Праздник студентов
 Команды: Четыре татарина (Казань), МАМИ (Москва), БГУ (Минск), УЕздный город (Магнитогорск — Челябинск)
 Жюри: Андрей Макаревич, Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, Антон Комолов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («День открытых дверей»), Разминка («Экзамен»), Музыкальный конкурс («Вспоминайте иногда вашего студента»)

Результат игры:
 БГУ
 УЕздный город
 Четыре татарина
 МАМИ

 На этой игре БГУ показали музыкальный конкурс «Общага».

Второй четвертьфинал
Дата игры: 31 мая
 Тема игры: Праздник солнца
 Команды: Утомлённые солнцем (Сочи), Сборная Владивостока (Владивосток), ЧП (Минск), Сибирские сибиряки (Новосибирск)
 Жюри: Максим Галкин, Леонид Парфёнов, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, Антон Комолов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («Я на солнышке лежу»), Разминка («И на солнце есть пятна»), Музыкальный конкурс («Пусть всегда будет солнце!»)

Результат игры:
 Утомлённые солнцем
 Сибирские сибиряки
 Сборная Владивостока
 ЧП

 Почётным гостем этой игры был Леонид Филатов.
 Музыкальный конкурс «Сибирских сибиряков» был посвящён фильму «Белое солнце пустыни». В этом конкурсе «Сибиряки» показали пародию на группу «Pink Floyd» с песней «Shine On You Crazy Diamond».
 В музыкальном конкурсе «Утомлённые солнцем» показали номер про хор имени Григория Старостюка, который играет на похоронах.

Полуфиналы 
Первый полуфинал
Дата игры: 13 октября
 Тема игры: Праздник телевидения
 Команды: УЕздный город (Магнитогорск — Челябинск), Утомлённые солнцем (Сочи)
 Жюри: Валдис Пельш, Игорь Угольников, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, Антон Комолов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («В эфире команда…»), Разминка («Ток-шоу»), СТЭМ («Профилактика на канале»), Капитанский конкурс («Телемост»), Музыкальное домашнее задание («Программа передач на завтра»)

Результат игры:
 Утомлённые солнцем
 УЕздный город

 «Утомлённые солнцем» и «УЕздный город» встретились в полуфинале второй сезон подряд, оба раза выиграли сочинцы.
 Капитанский конкурс играли Руслан Хачмамук («Утомлённые солнцем») и Евгений Никишин («УЕздный город»). Никишин прочитал «монолог Бэдмена» (от английского «Bed» — кровать).
 В своём домашнем задании «УЕздный город» показали пародию на шоу «Слабое звено».
 На этой игре «Утомлённые солнцем» показали СТЭМ про вышибалу в библиотеке. Фраза Михаила Галустяна «Потому, что тишина должна быть в библиотеке» стала крылатой.
 «Утомлённые солнцем» в домашнем задании показали пародии на различные телепрограммы, среди них была и пародия на программу «Умницы и умники».

Второй полуфинал
Дата игры: 20 октября
 Тема игры: Праздник телевидения
 Команды: Сибирские сибиряки (Новосибирск), БГУ (Минск)
 Жюри: Игорь Угольников, Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, Игорь Верник, Антон Комолов, Юлий Гусман
 Конкурсы: Приветствие («Алло, мы ищем таланты!»), Разминка («Что? Где? Когда?»), СТЭМ («А ну-ка, девушки!» («Сиб. Сибы»), «А ну-ка, парни!» (БГУ)), Капитанский конкурс («Трамвай „Желание“»), Музыкальное домашнее задание («Проект 2001»)

Результат игры:
 БГУ
 Сибирские сибиряки

 В начале игры Масляков поздравил Белорусский государственный университет с 80-летием.
 Капитанский конкурс играли Виталий Шляппо (БГУ) и Григорий Малыгин («Сибиряки»).
 На этой игре БГУ показали домашнее задание «Хамовники ТВ».
 В конце этой игры члены жюри поздравили Маслякова с его 60-летием.

Финал 
Дата игры: 15 декабря
 Тема игры: Просто праздник какой-то!
 Команды: Утомлённые солнцем (Сочи), БГУ (Минск)
 Жюри: Игорь Угольников, Пётр Авен, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, Сергей Шойгу, Андрей Макаревич, Антон Комолов
 Конкурсы: Приветствие («Говорят, под Новый год…»), Разминка («С чем я Вас и поздравляю!»), СТЭМ («Гулять, так гулять!»), Капитанский конкурс («Праздничные тосты»), Музыкальное домашнее задание («Праздник, который всегда с тобой»)

Результат игры:
 БГУ
 Утомлённые солнцем

БГУ стали чемпионами Высшей лиги сезона 2001.

 Это последний на данный момент финал Высшей лиги с участием двух команд. Во всех последующих сезонах до финала доходили как минимум три команды, а начиная с сезона 2015 года в финале играют пять или шесть команд.
 На данный момент, БГУ — последний двукратный чемпион Высшей лиги.
 Команда БГУ стала первым чемпионом Клуба XXI века, а также единственной командой, ставшей чемпионом как в XX, так и в XXI веке.
 Капитанский конкурс играли Руслан Хачмамук («Утомлённые солнцем») и Виталий Шляппо (БГУ).
 На этой игре БГУ показали СТЭМ о первом рабочем дне года, а «Утомлённые солнцем» — новогоднюю сказку, в которой лишних персонажей отстреливали (по правилам СТЭМа).
 БГУ закончили игру домашним заданием про Валерку, который решил собрать на Новый год всех друзей.
 Это последний сезон Высшей лиги, в котором чемпиону вручали кубок. Начиная с 2002 года, командам, занявшим три первых места, вручают медали.

Видео 
 Первая 1/8-я финала
 Вторая 1/8-я финала 
 Третья 1/8-я финала
 Первый четвертьфинал
 Второй четвертьфинал
 Первый полуфинал
 Второй полуфинал
 Финал

Примечания